Пятигорцы:

 Пятигорцы — лёгкая литовская конница (кавалерия), созданная в XVI веке из черкесов.
 Пятигорцы — село, Михновский сельский совет, Лубенский район, Полтавская область, Украина.
 Пятигорцы — ошибочное (вместо «пятигорчане») название жителей Пятигорска.